Prestowitz bezeichnet

die Gemeinde Přešťovice in Tschechien
einen Familiennamen
Clyde Prestowitz (1941), amerikanischer Publizist